Tytus – imię męskie
 Tytus Flawiusz Titus Flavius Vespasianus – cesarz rzymski
 Tomasz „Titus” Pukacki – polski basista i wokalista
 Titus Interactive – firma programistyczna